Примера Дивисьон 1954 () — 24-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1954 на rsssf.com

1954
Аргентина
1954 год в Аргентине